René Huyghe (1906 - 1997), escriptor francès
 Pierre Huyghe (1962), escriptor francès
 Sébastien Huyghe (1969), polític francès

 Altres
 Cerveseria Huyghe, cerveseria belga productora de cerveses com la Delirium Tremens